Septogloeum är ett släkte av svampar. Septogloeum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Septogloeum